Frank Miklós (1895–1971) balneológus, belgyógyász
 Frank Miklós (1924–2010) katolikus pap

Személynév-egyértelműsítő lapok